Chaj-jen může být:

 Chaj-jen (Če-ťiang) – okres v provincii Če-ťiang
 Chaj-jen (Čching-chaj) – okres v provincii Čching-chaj